Ю́дін () — російське прізвище. Походить від християнського імені Юда — народної форми імені Іуда.

Відомі носії 

 Юдін Андрій Вікторович (1967) — радянський та український футболіст, захисник, майстер спорту.
 Юдін Василь Сергійович (1923) — удмуртський організатор промислового виробництва, лауреат Державної премії СРСР.
 Юдін Віталій Валерійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Юдін Віталій Леонтійович (1946) — український архітектор, лауреат Шевченківської премії.
 Юдін Георгій Григорович (1937) — радянський хокеїст, нападник. Один з основоположників хокейної команди «Динамо» (Київ).
 Юдін Іван Данилович (1909—1945) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Юдін Лазар Михайлович (1907—1981) — радянський кінорежисер і сценарист.
 Юдін Михайло Айзікович (1949) — український промисловець, заслужений машинобудівник України, доктор економічних наук.
 Юдін Михайло Лазарович (1936) —радянський, український режисер.
 Юдін Олександр Васильович (1939—1993) — удмуртський будівник доріг, Заслужений будівник РРФСР.
 Юдін Сергій Сергійович (1891—1954) — радянський хірург, трансплантолог, один з основоположників сучасної анестезіології.
 Юдін Сергій Сергійович (1959—2019) — генерал-лейтенант Збройних сил РФ. Учасник війні на сході України як командир 2 АК (Луганськ, Україна).
 Юдін Сергій Тимофійович (1916—1983) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Юдін Тихін Іванович (1879—1949) — радянський психіатр, керівник Українського психоневрологічного інституту.

Див. також 
 Юдіна
Російські прізвища